Ståhl ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Ståhl (* 1992), schwedischer Diskuswerfer
 Gösta Ståhl (1902–1983), schwedischer Fußballspieler
 Karl Ståhl (* 1973), schwedischer Fußballspieler
 Kerstin Ståhl (* um 1927), schwedische Badmintonspielerin
 Kjell-Erik Ståhl (* 1946), schwedischer Marathonläufer
 Mattias Ståhl (* 1971), schwedischer Jazzmusiker